Кубок Румынии по футболу 2022/2023 () — 85-й розыгрыш Кубка Румынии по футболу. Победитель получит право на выход во второй квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА 2023/24. Титул защищает клуб «Сепси» из города Сфынту-Георге.

Соревнование проходит по новой схеме — с внедрением групового этапа вместо одного из раундов с выбываним в основной части турнира.

Формат 
Структура Кубка Румынии, начиная с сезона 2022/23, была утверждена 18 мая 2022 года на исполнительном комитете Федерации футбола Румынии. Тогда же был представлен новый спонсор турнира — онлайн-букмекер и оператор казино компания Betano, с которым было заключено соглашение сроком на 3 года. Решение о реформировании системы проведения соревнования было принято в сотрудничестве с нидерландской компанией Hypercube, которая разрабатывала и принимала участие в изменениях в ряде других европейских турниров.

Первый из девяти этапов — региональный, включал в себя 7 зон («Северо-Запад», «Запад», «Юго-Запад», «Центр», «Юг», «Юго-Восток», «Северо-Восток»), в которых было по 2 группы из 3 команд. Занявшие первые места в однокруговых турнирах в финальных противостояниях регионов из одного матча определяли победителей зон, которые получали путёвки в 1-й раунд турнира, а также региональный трофей Кубка Румынии.

В 1-м, 2-м и 3-м раундах вступали в борьбу команды Лиги II и Лиги III. Исход противостояний решался в одном матче. Хозяином поля была команда более низкой лиги или с меньшим рейтингом.

Команды Лиги I стартовали с раунда плей-офф и группового этапа. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал, как и другие стадии с выбыванием, состоят из одного матча. В случае ничейного результата в основное время назначается дополнительное (2 тайма по 15 минут), а если оно не выявляет сильнейшего, то победитель определяется в серии послематчевых пенальти.

Раунд плей-офф 
На этой стадии к 24 командам, отобравшихся на предыдущих стадиях, присоединились 8 команд Лиги I текущего сезона, а именно те из них, заняли 3—6-е места в турнире за сохранение места в Лиге I предыдущего чемпионата, 2 победителя стыковых матчей и 2 новичка Лиги I 2022/23. На этой стадии они при жеребьёвке составили корзину A и не могла встретиться с друг с другом. В парах команд из разных лиг хозяином поля была команда более низкой лиги.

Жеребьёвка прошла 16 сентября 2022 года.

Групповой этап 
К 16 победителям раунда-плей-офф присоединились 8 лучших команд Лиги I сезона 2021/22: 6 участников турнира за звание чемпиона и 2 лучшие команды турнира за сохранение места в Лиге I. Они образовали одну из корзин — первую, — которые формировались перед жеребьёвкой. Во вторую корзину попали команды Лиги I текущего сезона, преодолевшие раунд-плей-офф, в третью — оставшиеся победители предыдущей стадии.

Не смотря на то, что образовывалось 4 группы по 6 команд (каждую группу составили по 2 команды из корзин), команды играли не со всеми своими соперниками, а проводили только 3 матча: по одному с командой из корзин 1, 2 и 3. Матчи проводились на полях команд из более низкого дивизиона или с меньшим рейтингом. Некоторым командам были уготованы только матчи на выезде, а некоторым — только дома.

По две лучшие команды из каждой группы выходили в четвертьфинал.

Жеребьёвка прошла 30 сентября в штаб-квартире Федерации футбола Румынии.

Группа A 

При равенстве очков более высокое место в итоговой турнирной таблице занимает команда, у которой имеются лучшие показатели по следующим параметрам: а) количество очков в личных встречах; б) разность забитых и пропущенных мячей в личных встречах; в) количество забитых мячей в личных встречах; г) количество забитых мячей в гостях в личных встречах — был отменён решением исполкома от 27 июня 2022 года; д) лучшая разность забитых и пропущенных мячей мячей во всех матчах.

Группа B 

При равенстве очков более высокое место в итоговой турнирной таблице занимает команда, у которой имеются лучшие показатели по следующим параметрам: а) количество очков в личных встречах; б) разность забитых и пропущенных мячей в личных встречах; в) количество забитых мячей в личных встречах; г) количество забитых мячей в гостях в личных встречах — был отменён решением исполкома от 27 июня 2022 года; д) лучшая разность забитых и пропущенных мячей мячей во всех матчах.

Группа C 

При равенстве очков более высокое место в итоговой турнирной таблице занимает команда, у которой имеются лучшие показатели по следующим параметрам: а) количество очков в личных встречах; б) разность забитых и пропущенных мячей в личных встречах; в) количество забитых мячей в личных встречах; г) количество забитых мячей в гостях в личных встречах — был отменён решением исполкома от 27 июня 2022 года; д) лучшая разность забитых и пропущенных мячей мячей во всех матчах.

Группа D 

При равенстве очков более высокое место в итоговой турнирной таблице занимает команда, у которой имеются лучшие показатели по следующим параметрам: а) количество очков в личных встречах; б) разность забитых и пропущенных мячей в личных встречах; в) количество забитых мячей в личных встречах; г) количество забитых мячей в гостях в личных встречах — был отменён решением исполкома от 27 июня 2022 года; д) лучшая разность забитых и пропущенных мячей мячей во всех матчах.

Турнирная сетка

Четвертьфиналы 
В соответствии с регламентом матчи проводятся на полях команд, которые заняли 1-е места в своих группах на групповом этапе.

Полуфиналы

Финал

См. также 
 Чемпионат Румынии по футболу 2022/2023

Примечания

Ссылки 
 На сайте ФФР
 На сайте int.soccerway.com
 На сайте footballdatabase.eu
 На сайте soccer365.ru

Румыния